Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2010 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 8 по 14 марта 2010 года в Эрзуруме (Турция) и с 14 по 20 марта 2010 года в Монтеррее (Мексика). Победители групп получили право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2011 года.

Участвующие команды 

В чемпионате приняли участие 10 национальных команд — две из Европы, пять из Азии, по одной из Океании, Африки и Северной Америки. Сборные Мексики и Китая пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила  главных и  линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2010 года 
В группе А третьего дивизиона приняли участие  главных и  линейных судей.

В группе B третьего дивизиона приняли участие  главный и  линейных судей.

Группа A 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:
 Защитник:
 Нападающий:

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC-6).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:
 Защитник:
 Нападающий:

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Ю*3
Третий
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции
Хоккей